Sagres steht für:
 Sagres (Biermarke), portugiesisches Bier

 Schiffe:
 Sagres (Schiff, 1858), portugiesische Korvette
 portugiesisches Segelschulschiff (1896), Museums- und Denkmalschiff, siehe Rickmer Rickmers (Schiff)  
 Sagres (Schiff, 1938), portugiesisches Segelschulschiff

Orte:
 Sagres, Gemeinde im Kreis Vila do Bispo, Portugal
 Sagres (Brasilien), Gemeinde in São Paulo, Brasilien
 Nova Sagres in Osttimor, siehe Tutuala

Siehe auch:
 Sagres (II)